Los idus de marzo (el "medio de marzo") son los decimoquintos días del mes romano de Martius y está asociado con el asesinato de Julio César.

Idus de marzo también puede referirse a:
 Los idus de marzo (The Ides of March), novela de 1948 del escritor estadounidense Thornton Wilder, tres veces ganador del premio Pulitzer.
 The Ides of March, título del tema instrumental con que empieza el segundo álbum de la banda británica Iron Maiden: Killers (1981).
 Los idus de marzo, película de 2011 que dirigió y coprotagonizó George Clooney junto a Ryan Gosling.
 The Ides of March, nombre de una banda de rock estadounidense, autora del éxito Vehicle de 1970.
 Los idus de marzo, episodio 21 de la cuarta temporada de la serie de televisión Xena: la princesa guerrera.
 Los idus de marzo (novela), novela histórica escrita por Valerio Massimo Manfredi.